Чемпионат Исландии по футболу 1957 года — 46-й розыгрыш чемпионата Исландии. Чемпионом в 4-й раз стал клуб «Акранес».

Итоговая таблица

Итоги 
 Из высшего дивизиона вылетел ИБА, его место занял «Кеблавик».
 Лучшим бомбардиром с 5 голами стал Тордур Тордарсон («Акранес»).

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
1957 год в Исландии
Футбол в Европе в 1957 году